Симфонический оркестр Кёльнского радио или Симфонический оркестр Западногерманского радио (, ) — немецкий симфонический оркестр, радиоансамбль, базирующийся в Кёльне. Основан в 1927 г., после Второй мировой войны воссоздан в 1947 г.

Наибольшей известностью пользуется работа оркестра с музыкой XX века. Оркестр Кёльнского радио — один из самых значительных интерпретаторов музыки Лучано Берио и Карлхайнца Штокхаузена. Заслуживают внимания также записи всех симфоний Шостаковича, осуществлённые под руководством Рудольфа Баршая, и опер Рихарда Штрауса «Электра» и «Дафна».

Главные дирижёры 
 Жан Мейлан (1947—1948)
 Любомир Романский (1948—1949)
 только приглашённые дирижёры (особенно часто Йозеф Кайльберт)
 Кристоф фон Донаньи (1964—1969)
 Зденек Мацал (1970—1974)
 Хироси Вакасуги (1977—1983)
 Гари Бертини (1983—1991)
 Ханс Вонк (1990—1997)
 Семён Бычков (1997—2010)
 Юкка-Пекка Сарасте (2010—2019)
 Кристиан Мэчелару (с 2019)

Ссылки 
 Официальный сайт

Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1927 году
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1947 году
Симфонические оркестры Кёльна
WDR
Радиоансамбли